Флек (Fleck) — фамилия. Известные носители:

 Флек, Джек (род. 1921) — американский гольфист.
 Флек, Джон (род. 1991) — шотландский футболист.
 Флек, Евгений Георгиевич (1937—1998) — артист оперетты, заслуженный артист Карельской АССР (1970).
 Флек, Иоганн Фридрих Фердинанд (1757—1801) — немецкий актёр и режиссёр театра.
 Флек, Луиза (1896—1961) — австрийский кинорежиссёр.
 Флек, Людвик (1896—1961) — польский учёный-биолог; философ и историк науки.
 Флек, Райан (род. 1976) — американский кинорежиссёр, сценарист.
 Флек, Роберт (род. 1965) — шотландский футболист.
 Флек, Якоб (1881—1953) — австрийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

 Флекк, Конрад — немецкий поэт XIII века.
 Ван Флек, Джон Хазбрук (van Vleck; 1899—1980) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

Вымышленные персонажи
 Артур Флек — главный герой фильма «Джокер» (2019), который по ходу фильма окончательно сходит с ума и становится суперзлодеем Джокером.

Аббревиатура
 ФЛЕК

См. также